Padang Sari (Tinggi Raja), een plaats in Indonesië
Padang Sari (Buay Runjung), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing